Ворыгино — деревня Макаровской сельской администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена к северо-западу от города Рыбинска. Деревня стоит к западу от автомобильной дороги Рыбинск—Переборы. Деревня расположена к северу от Большое Андрейково .

Деревня указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда конца XVIII века как деревня Ворыгина.

На 1 января 2007 года в деревне числилось 2 постоянных жителя . Городское почтовое отделение Рыбинск-16 обслуживает в деревне Ворыгино 10 домов. Улицы не именуются .

Примечания 

 

Населённые пункты Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области